Obodiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Obodiwka (Trostjanez), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez
 Obodiwka (Malyn), Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr, Rajon Malyn
 Obodiwka (Pidwolotschysk), Dorf in der ukrainischen Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk